Риккардо Коломбо (; род. , Традате, провинция Варесе, Ломбардия) — итальянский футболист, защитник клуба «Про Патрия».

Карьера 
Риккардо Коломбо — воспитанник клуба «Про Патрия». Он дебютировал в основе команды в 1999 году, в сезоне 2001/02: сыграв в 15-ти матчах, игрок помог клубу выйти из Серии С2 в Серию С1. Через 2 года Коломбо перешёл в клуб «Альбинолеффе», в котором итальянец стал лидером обороны клуба: в каждом сезоне Коломбо проводит более 30 матчей за клуб. В сезоне 2007/08 за Коломбо начинают «охотиться» клубы Серии А. Футболист выбирает команду «Удинезе», но в одном из первых матчей (в игре с «Интернационале») Коломбо получает тяжелую травму и поэтому проводит за клуб из Удине лишь 4 игры. 11 июля 2008 года Риккардо подписывает контракт с «Торино», который за 1 млн евро выкупил часть прав на игрока у «Альбинолеффе». 17 ноября Коломбо дебютировал в клубе в матче серии А с «Катаньей»

Статистика 

(откорректировано по состоянию на 5 мая 2012)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на torinofc.it
 
 

Футболисты Италии
Игроки ФК «Про Патрия»
Игроки ФК «Альбинолеффе»
Игроки ФК «Удинезе»
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Триестина»
Игроки ФК «Реджина»
Игроки ФК «Новара»
Игроки ФК «Читтаделла»
Игроки ФК «Салернитана»